A 36. alkalommal megrendezett indianapolisi 500 mérföldes verseny volt az 1952-es Formula–1 világbajnokság második futama, amelyet 1952. május 30-án rendeztek meg.

Fred Agabashian szerezte meg a pole pozíciót Kurtis Kraft-Communis dízel autójával. A versenyen indult Alberto Ascari is, aki Ferrarival csak a 19. rajthelyről startolt és 40 kör után kiállni kényszerült a kormánykerék meghibásodása miatt.
A versenyt Troy Ruttman nyerte, mint a Formula–1 legfiatalabb futamgyőztese, 22 éves és 80 napos korával. Rekordját a 2003-as Formula–1 magyar nagydíjon döntötte meg Fernando Alonso.

Statisztikák 
A versenyben vezettek: Jack McGrath 6 kör (1-6), Bill Vukovich 150 kör (7-11/13-61/83-134/148-191), Troy Ruttman 44 kör (12/62-82/135-147/192-200)

Források 

Indianapolisi500
Amerikai Formula–1 futamok
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek